It's My Time signifie C'est mon heure et peut désigner :

Musique

Album 

 , album de  sorti en 1995 ;
 , album de Tito El Bambino sorti le .

Chanson 

 It's My Time, chanson de Jade Ewen représentant le Royaume-Uni à Eurovision 2009. Elle est sortie le  ;
 , chanson de Martina McBride présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Mynah Birds présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en 2010 ;
 , chanson de Clint Mansell présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de Prince Royce présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi